Ula – szczyt w Pieninach Czorsztyńskich
 Ula – wieś w Estonii, w gminie Pöide
 Ula – wieś w Estonii, w gminie Salme
 Ula – zdrobnienie imienia żeńskiego Urszula
 Ula – typ norweskich okrętów podwodnych.
 ULA – (United Launch Alliance) amerykańska spółka zajmująca się wynoszeniem ładunków w przestrzeń kosmiczną.